Scotty steht für:

 Scotty, Ingenieur auf dem fiktiven Raumschiff Enterprise, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Lt. Commander Montgomery „Scotty“ Scott
 DJ Scotty (bürgerlich Oliver Heller), deutscher DJ und Musikproduzent

Scotty ist der Familienname folgender Personen:
 Charmaine Scotty, nauruische Politikerin
 Dagabo Scotty, nauruischer Politiker
 Elizabeth Scotty (* 2001), US-amerikanische Tennisspielerin
 Ludwig Scotty (* 1948), Präsident der Republik Nauru

Siehe auch:
 Scotti